Stung Treng steht für:

 Stung Treng (Provinz), Provinz in Kambodscha
 Stung Treng (Stadt), Hauptstadt der Provinz Stung Treng